Egawa ist der Familienname folgender Personen:

 Genki Egawa (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Egawa Hidetatsu (= Tarōzaemon) (1801–1855), japanischer Militärbeamter
 Hisao Egawa (* 1962), japanischer Synchronsprecher (s. Seiyū)
 Shigemitsu Egawa (* 1966), japanischer Fußballspieler
 Tatsuya Egawa (* 1961), japanischer Manga-Zeichner
 Yūsei Egawa (* 2000), japanischer Fußballspieler